La Copa de la UEFA 2004-05 fou guanyada pel CSKA Moscou derrotant la final al Sporting Clube de Portugal. Fou el primer títol guanyat per un equip rus en qualsevol competició europea. La final es disputà a l'estadi José Alvalade, feu de l'Sporting.

Primera ronda qualificatòria 
Equips exclosos: Tobol Kostanay i  Kairat Almaty

|}

Segona ronda qualificatòria 
12 d'agost i 26 d'agost 2004.

|}

Primera ronda 

|}
  Per motius de seguretat a Israel, l'anada fou cancel·lada per la UEFA.

Fase de grups

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Fase eliminatòria

Setzens de final 

|}

Vuitens de final 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final

Enllaços externs 

 Web oficial
 Resultats a RSSSF

2004-2005
Competicions futbolístiques del 2004
Competicions futbolístiques del 2005